Kreuzklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Kreuzklinge (Kälberbach), linkes Nebenbachtal zum Kälberbach (zum Fischbach) vor der Dankoltsweiler Sägmühle, Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Kreuzklinge (Krummbach), rechter Nebental zum Krummbach (zur Glems) nahe der Schillerhöhe, Stadt Gerlingen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Kreuzklinge (Lindach), rechtes Nebenbachtal zur Lindach (linker Oberlauf des Großen Goldersbachs) im Schönbuch aus dem Herrenberger Stadtwald, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Kreuzklinge (Orrot), linkes Nebenbachtal zur Orrot nach der Holzmühle, Gemeinde Rosenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg